Over the Moon steht für: 
 Die Millionenbraut, britischer Film aus dem Jahr 1939 von Thornton Freeland (Originaltitel) 
 Die bunte Seite des Monds, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2020 von Glen Keane (Originaltitel)